Margaretha van Nassau-Beilstein (-1498), dochter van Johan I van Nassau-Beilstein
 Margaretha van Nassau-Beilstein (non), dochter van Hendrik IV van Nassau-Beilstein
 Margaretha van Nassau-Dillenburg (1606-1661), dochter van George van Nassau-Dillenburg
 Margaretha van Nassau-Hadamar (-1370), dochter van Emico I van Nassau-Hadamar
 Margaretha van Nassau-Hadamar (-1363), dochter van Johan van Nassau-Hadamar
 Margaretha van Nassau-Idstein (1589-1660), dochter van Johan Lodewijk I van Nassau-Idstein
 Margaretha van Nassau-Saarbrücken (1497-?), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken
 Margaretha van Nassau-Saarbrücken (1513-na 1562), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken
 Margaretha van Nassau-Siegen (1415-1467), dochter van Engelbrecht I van Nassau-Siegen
 Margaretha van Nassau-Wiesbaden-Idstein (-ca. 1370), dochter van Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein
 Margaretha van Nassau-Wiesbaden-Idstein (-na 1432), dochter van Walram IV van Nassau-Wiesbaden-Idstein
 Margaretha van Nassau-Wiesbaden-Idstein (abdis), dochter van Adolf II van Nassau-Wiesbaden-Idstein
 Margaretha van Nassau-Wiesbaden-Idstein (-1486), dochter van Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein.
 Margaretha van Nassau-Wiesbaden (1517-1596), dochter van Filips I van Nassau-Wiesbaden
 Margaretha van Nassau-Weilburg (1370-1427), dochter van Johan I van Nassau-Weilburg
 Margaretha van Nassau-Weilburg (1426-1490), dochter van Filips I van Nassau-Weilburg